

Patronymes 
 Comtes de Bathurst. Quelques-uns d'entre eux :
 Ralph Bathurst (1620-1704)
 Allen Bathurst (1684-1775)
 Henry Bathurst (1714-1794),  Bathurst, connu en tant que Lord Apsley de 1771 à 1775 ;
 Henry Bathurst (1762-1834),  Bathurst.
 Autres :
 Alan Bathurst (né en 1968), poète.
 Allen Bathurst (1895-1942), homme politique britannique et fils du  comte.
 
 Christopher Bathurst (3 vicomte Bledisloe ; 1934-2009), avocat et homme politique britannique.
 Viola Bathurst (1895-1966), femme politique britannique et épouse du précédent.

Toponymes

Bathurst, ville d'Afrique du Sud.



Nouvelle-Galles du Sud 
 Bathurst, ville dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, s'y déroule la course automobile des Bathurst 1000.
 Diocèse de Bathurst, diocèse catholique.

Bathurst Harbour, ville dans l'État australien de Tasmanie.
 Lac de Bathurst, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud.



Bathurst, ville du Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick.
 Bathurst, une circonscription électorale du Nouveau-Brunswick.
 Diocèse de Bathurst, diocèse catholique.

Bathurst Inlet, communauté dans la région de Kitikmeot.
 L'île Bathurst, une île faisant partie de archipel arctique canadien.

Bathurst, ville du Canada, dans la province de l'Ontario.
 Bathurst, une station de métro de Toronto.

Cap Bathurst, point continental le plus septentrional de la province.

Bathurst, établissements anglais du  en Gambie et l'ancien nom de la ville de Banjul, capitale de la Gambie.

Voir aussi 
 .
 .

Homonymie de toponyme